La mer (französisch „Das Meer“) steht für:

 La Mer (Chanson), ein Chanson von Charles Trenet
 La Mer (Debussy), eine sinfonische Dichtung von Claude Debussy
 La Mer (Film), einen Film von Louis Lumière

Siehe auch:
 Das Meer
 Mer
 The Sea